Többszínű, például színesfilm
 Színes, keresztnév